George Engleheart (1752-1829), miniaturiste Anglais, oncle de John Cox Dillman Engleheart.
 John Cox Dillman Engleheart (1782/84-1862), miniaturiste anglais, neveu et élève de George Engleheart.